Onderdistrict in Indonesië
 Purwoharjo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Purwoharjo (Samigaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Purwoharjo (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Purwoharjo (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Purwoharjo (Puring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Purwoharjo (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java